Ю́рий Зели́нский:
 Зелинский, Юрий Борисович (1947—2017) — советский и украинский математик, доктор физико-математических наук.
 Зелинский, Юрий Всеволодович (1934—2015) — советский и израильский шахматист.